

Cinema 
 Young Blood – film del 1932 diretto da Phil Rosen

Musica 
 Young Blood – brano musicale dei The Coasters del 1957
 Young Blood – singolo degli UFO del 1980
 Young Blood – singolo di Bruce Willis del 1986
 Young Blood – album di Jerry Lee Lewis del 1995
 Young Blood – singolo dei The Naked and Famous del 2010
 Young Blood – EP di Bea Miller del 2014
 Young Blood – singolo di Bea Miller del 2014